Grupo Ciclón puede hacer referencia a varios artículos:

Grupo Ciclón (banda mexicana)
Grupo Ciclón (banda argentina)